Årjäng (gemeente), een Zweedse gemeente in Värmland, provincie Värmlands län
Årjäng (plaats), een plaats in de gelijknamige gemeente Årjäng